A 2020. évi nyári olimpiai játékokon hetes rögbiben a férfiak és a nők versenyében 12-12 csapat küzd meg a bajnoki címért. Az olimpiai programban a rögbi hétfős változata szerepel.

Éremtáblázat

Érmesek

Férfi torna

Női torna

Források 

Sportágak a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
2020